Kaeusis parvus est une espèce éteinte de requins appartenant au genre Kaeusius. Il s'agit d'une espèche proche du Requin pèlerin.

Sources
 Fossiles, revue, hors-série IX, 2018. Les faluns du miocène moyen de Bretagne.

Notes et références 

Poisson du Cénozoïque
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 1908